Bracigliano steht für:
 Bracigliano, Gemeinde in der italienischen Region Kampanien

und ist der Familienname von:
 Gennaro Bracigliano (* 1980), französischer Fußballtorwart
 Vincent Bracigliano (* 1958), französischer Fußballspieler